

Földrajz
Alsószenterzsébet, Zala megye
Bükkszenterzsébet, Heves megye
Felsőszenterzsébet, Zala megye
Nyugotszenterzsébet, Baranya megye
Püspökszenterzsébet, Erzsébet régi neve, Baranya megye
Szenterzsébet Horvátország, Varasd megye
Szenterzsébethegy, Zalaegerszeg mellett, Zala megye, 
Székelyszenterzsébet (1899-ig Szenterzsébet, rom. Eliseni), Románia, Hargita megye
Szenterzsébet (rom. Guşteriţa, ném. Hammersdorf), jelenleg Nagyszeben városrésze
 Szenterzsébethegy, 1969-től Zalaegerszeg része

Történeti földrajz
Szenterzsébet (ném. Elisabethfeld, cseh. Svatá Alžběta v. Lizabeta) 1823-1830-as évek között létező bánáti cseh település
Szenterzsébet, Késmárk egykori szász része
Szenterzsébet, egykor Csallóközcsütörtök része, ma Annamajor telepesfalu